Денилсон:

 Денилсон Мартинс Насименто (род. 1977) — бразильский футболист, нападающий.
 Денилсон (род. 1977) — бразильский футболист, полузащитник.
 Денилсон Перейра Невес (род. 1988) — бразильский футболист, полузащитник.